Себиш има више значења:

 Себиш, насеље у округу Арад у Румунији
 Себиш (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Себиш (Арад), општина у округу Арад у Румунији